Spanner может означать:

 Spanner — публично-облачная СУБД, разрабатываемая корпорацией Google.
  — программа компании Garmin.
  — британский журнал.
  — студийный альбом группы The Black Dog.

См. также 
 Chimp Spanner — английская группа
 Шпаннер — немецкая фамилия